Les Sept Péchés capitaux désignent l'ensemble formé par les sept péchés capitaux de la religion catholique :

 La luxure (Luxuria en latin),
 La gloutonnerie (Gula en latin),
 L'orgueil (Superbia en latin),
 L'envie (Invidia en latin),
 L'acédie/apathie (ou paresse) (Acedia en latin),
 L'avarice (Avaritia en latin),
 La colère (Ira en latin);

Films 
 Les Sept Péchés capitaux, film de Georges Méliès (1900), considéré comme perdu.
 Les Sept Péchés capitaux, suite de films muets de Louis Feuillade (1910).
 Les Sept Péchés capitaux, film à sketches franco-italien (1952) d'Yves Allégret,  Claude Autant-Lara, Eduardo De Filippo, Jean Dréville, Georges Lacombe,   Carlo Rim et Roberto Rossellini
 Les Sept Péchés capitaux, film à sketches français (1962) de Philippe de Broca,  Claude Chabrol, Jacques Demy, Sylvain Dhomme, Max Douy, Jean-Luc Godard,   Eugène Ionesco, Édouard Molinaro et Roger Vadim
 Les Sept Péchés capitaux, film à sketches belge (1992) de Beatriz Flores,  Frédéric Fonteyne, Yvan Le Moine, Geneviève Mersch, Pierre-Paul Renders,   Olivier Smolders et Pascal Zabus
 Seven ou Se7en, film de David Fincher (1995)
 Les Sept Péchés capitaux, émission télévisée française animée par Julien Courbet
 Les Sept Péchés capitaux, série de sept documentaires (2006) de Thomas Risch,  Claire Denavarre, Laurent Portes, Franck Guérin et Guillaume Loiret
 Supernatural : Dans l'épisode 1 de la saison 3, les sept péchés capitaux sont illustrés par des démons.
 Judge, adaptation du manga du même nom de Yoshiki Tonogai
 Seven Deadly Sins, adaptation animée du manga éponyme diffusée à partir de 2014.

Art 
 Les Sept Péchés capitaux, tableau de Jérôme Bosch (1475-1480)
Les Sept Péchés capitaux, série de gravures de Pierre Brueghel l'Ancien (vs 1525-1569)
 Les Sept Péchés capitaux, tableau d'Otto Dix (1891-1969)
  Les Sept Péchés capitaux , tableau d'Hippolyte Michaud (1823-1886)

Littérature 
 Les Sept Péchés capitaux, roman-feuilleton d'Eugène Sue paru entre 1847 et 1852.
 L'Auberge des Sept Péchés capitaux, un des Contes d'un buveur de bière de Charles Deulin,  paru pour la première fois en 1868.

Manga 
 Seven Deadly Sins, manga de Suzuki Nakaba paru à partir de 2012.
Evillious Chronicles, série multimédia créée par Akuno-P.
Servamp est un shōnen manga écrit et dessiné par le célèbre Tanaka Strike, pré-publié en 2011.
Fullmetal Alchemist, manga de Hiromu Arakawa paru à partir de 2001.

Musique 
 Les Sept Péchés capitaux (Die sieben Todsünden), opéra-ballet de Bertolt Brecht, musique de Kurt Weill,  chorégraphie de George Balanchine. Première œuvre d’exil de Bertolt Brecht (1933), ballet chanté en un prologue et sept tableaux.
Evillious Chronicles, série multimédia créée par Akuno-P.

Théâtre 
 Les Sept Péchés capitaux, pièce de théâtre composée de sept textes écrits par Jean-Paul Alègre, Jean-Marie Besset, Jean-Claude Grumberg, Victor Haïm, Pierre Notte,  Jean-Michel Ribes et Stéphanie Tesson.

Humour 
Les Sept péchés capitaux, thème des galas de l'édition 2015 du festival d'humour Juste pour rire de Montréal.

Notes et références